Расел Вонг () је амерички глумац, рођен 1. марта 1963. године у Троју (САД).

Филмографија 

|-
| 1987. || || -{China Girl}- || || 
|-
| 1989. || || -{Eat A Bowl Of Tea}- || || 
|-
| 1990. || || -{China Cry}- || || 
|-
| 1991. || || -{China White}- || || 
|-
| 1991. || Њу Џек Сити ||-{New Jack City}- ||Парк || 
|-
| 1994. || || -{Vanishing Son II}- || || 
|-
| 1994. || || -{Vanishing Son III}- || || 
|-
| 1994. || || -{Vanishing Son IV}- || || 
|-
| 1994. || || -{Vanishing Son}- || || 
|-
| 1998. || || -{The Prophecy II}- ||Данијел || 
|-
| 2000. || Ромео мора умрети ||-{Romeo Must Die}- ||Кај || 
|-
| 2001. || || -{The Lost Empire}- || || 
|-
| 2001. || || -{The Tracker}- || || 
|-
| 2002. || || -{Track Down}- || || 
|-
| 2004. || Не верујем да си то ти ||-{Twisted}-||поручник Тонг || 
|-
| 2008. || Мумија: Гробница Змаја Императора ||-{The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor}-||генерал Минг Го || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Амерички глумци